Укту́с — топоним в России.

Географические объекты 
 Уктус (река) — правый приток реки Патрушиха в Екатеринбурге.
 Уктусские горы — горный массив в Екатеринбурге.
 Уктусские горные степи — ботанический памятник природы в Уктусских горах.
 Уктусский завод — первый завод и поселение в черте современного Екатеринбурга.
 Уктус (Екатеринбург) — жилой район Екатеринбурга.
 Уктусские горы (станция метро) — планируемая станция Екатеринбургского метрополитена.
 Уктус (станция) — железнодорожная станция СвЖД.

Предприятия 
 Уктус (завод)
 Уктус (спортивный комплекс)
 Уктус (аэропорт)

См. также 
 Уктуз
 Патрушиха